|(901) Брунсия (Brunsia) || 1918 EE || 30 августа 1918 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(902) Пробитада (Probitas) || 1918 EJ || 3 сентября 1918 || Вена || Иоганн Пализа
|-
|(903) Нилли (Nealley) || 1918 EM || 13 сентября 1918 || Вена || Иоганн Пализа
|-
|(904) Рокфеллия (Rockefellia) || 1918 EO || 29 октября 1918 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(905) Университас (Universitas) || 1918 ES || 30 октября 1918 || Гамбург || Фридрих Швассман
|-
|(906) Репсольда (Repsolda) || 1918 ET || 30 октября 1918 || Гамбург || Фридрих Швассман
|-
|(907) Рода (Rhoda) || 1918 EU || 12 ноября 1918 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(908) Буда (Buda) || 1918 EX || 30 ноября 1918 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(909) Улла (Ulla) || 1919 FA || 7 февраля 1919 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(910) Аннализа (Anneliese) || 1919 FB || 1 марта 1919 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(911) Агамемнон (Agamemnon) || 1919 FD || 19 марта 1919 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(912) Маритима (Maritima) || 1919 FJ || 27 апреля 1919 || Гамбург || Фридрих Швассман
|-
|(913) Отила (Otila) || 1919 FL || 19 мая 1919 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(914) Пализана (Palisana) || 1919 FN || 4 июля 1919 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(915) Козетта (Cosette) || 1918 b || 14 декабря 1918 || Алжир || F. Gonnessiat
|-
|(916) Америка (America) ||  || 7 августа 1915 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(917) Лика (Lyka) ||  || 5 сентября 1915 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(918) Ита (Itha) || 1919 FR || 22 августа 1919 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(919) Ильзебилль (Ilsebill) || 1918 EQ || 30 октября 1918 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(920) Рогерия (Rogeria) || 1919 FT || 1 сентября 1919 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(921) Иовита (Jovita) || 1919 FV || 4 сентября 1919 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(922) Шлютия (Schlutia) || 1919 FW || 18 сентября 1919 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(923) Герлуга (Herluga) || 1919 GB || 30 сентября 1919 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(924) Тони (Toni) || 1919 GC || 20 октября 1919 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(925) Альфонсина (Alphonsina) || 1920 GM || 13 января 1920 || Барселона || Хосе Комас Сола
|-
|(926) Имхильда (Imhilde) || 1920 GN || 15 февраля 1920 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(927) Ратисбона (Ratisbona) || 1920 GO || 16 февраля 1920 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(928) Хильдрун (Hildrun) || 1920 GP || 23 февраля 1920 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(929) Алгунда (Algunde) || 1920 GR || 10 марта 1920 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(930) Вестфалия (Westphalia) || 1920 GS || 10 марта 1920 || Гамбург || Вальтер Бааде
|-
|(931) Уайтмора (Whittemora) || 1920 GU || 19 марта 1920 || Алжир || F. Gonnessiat
|-
|(932) Гуверия (Hooveria) || 1920 GV || 23 марта 1920 || Вена || Иоганн Пализа
|-
|(933) Сюзи (Susi) || 1927 CH || 10 февраля 1927 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(934) Тюрингия (Thüringia) || 1920 HK || 15 августа 1920 || Гамбург || Вальтер Бааде
|-
|(935) Кливия (Clivia) || 1920 HM || 7 сентября 1920 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(936) Кунигунда (Kunigunde) || 1920 HN || 8 сентября 1920 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(937) Бетгея (Bethgea) || 1920 HO || 12 сентября 1920 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(938) Хлосинда (Chlosinde) || 1920 HQ || 9 сентября 1920 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(939) Исберга (Isberga) || 1920 HR || 4 октября 1920 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(940) Кордула (Kordula) || 1920 HT || 10 октября 1920 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(941) Маррей (Murray) || 1920 HV || 10 октября 1920 || Вена || Иоганн Пализа
|-
|(942) Ромильда (Romilda) || 1920 HW || 11 октября 1920 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(943) Бегония (Begonia) || 1920 HX || 20 октября 1920 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(944) Идальго (Hidalgo) || 1920 HZ || 31 октября 1920 || Гамбург || Вальтер Бааде
|-
|(945) Барселона (Barcelona) || 1921 JB || 3 февраля 1921 || Барселона || Хосе Комас Сола
|-
|(946) Поэзия (Poësia) || 1921 JC || 11 февраля 1921 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(947) Монтероса (Monterosa) || 1921 JD || 8 февраля 1921 || Гамбург || Фридрих Швассман
|-
|(948) Юкунда (Jucunda) || 1921 JE || 3 марта 1921 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(949) Хель (Hel) || 1921 JK || 11 марта 1921 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(950) Аренса (Ahrensa) || 1921 JP || 1 апреля 1921 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(951) Гаспра (Gaspra) || 1916 S45 || 30 июля 1916 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(952) Гаия (Caia) || 1916 S61 || 27 октября 1916 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(953) Пенлева (Painleva) || 1921 JT || 29 апреля 1921 || Алжир || Жеховский В. П.
|-
|(954) Ли (Li) || 1921 JU || 4 августа 1921 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(955) Альстеда (Alstede) || 1921 JV || 5 августа 1921 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(956) Элиза (Elisa) || 1921 JW || 8 августа 1921 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(957) Камелия (Camelia) || 1921 JX || 7 сентября 1921 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(958) Асплинда (Asplinda) || 1921 KC || 28 сентября 1921 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(959) Арне (Arne) || 1921 KF || 30 сентября 1921 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(960) Биргит (Birgit) || 1921 KH || 1 октября 1921 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(961) Гунни (Gunnie) || 1921 KM || 10 октября 1921 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(962) Аслог (Aslög) || 1921 KP || 25 октября 1921 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(963) Идуберга (Iduberga) || 1921 KR || 26 октября 1921 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(964) Субамара (Subamara) || 1921 KS || 27 октября 1921 || Вена || Иоганн Пализа
|-
|(965) Анжелика (Angelica) || 1921 KT || 4 ноября 1921 || Ла-Плата || Йоханнес Хартман
|-
|(966) Муски (Muschi) || 1921 KU || 9 ноября 1921 || Гамбург || Вальтер Бааде
|-
|(967) Гелионапе (Helionape) || 1921 KV || 9 ноября 1921 || Гамбург || Вальтер Бааде
|-
|(968) Петуния (Petunia) || 1921 KW || 24 ноября 1921 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(969) Леокадия (Leocadia) || 1921 KZ || 5 ноября 1921 || Крым (Симеиз) || Белявский С. И.
|-
|(970) Примула (Primula) || 1921 LB || 29 ноября 1921 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(971) Альсатия (Alsatia) || 1921 LF || 23 ноября 1921 || Ницца || A. Schaumasse
|-
|(972) Кония (Cohnia) || 1922 LK || 18 января 1922 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(973) Аралия (Aralia) || 1922 LR || 18 марта 1922 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(974) Лиоба (Lioba) || 1922 LS || 18 марта 1922 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(975) Персеверанция (Perseverantia) || 1922 LT || 27 марта 1922 || Вена || Иоганн Пализа
|-
|(976) Бенджамина (Benjamina) || 1922 LU || 27 марта 1922 || Алжир || Жеховский В. П.
|-
|(977) Филиппа (Philippa) || 1922 LV || 6 апреля 1922 || Алжир || Жеховский В. П.
|-
|(978) Айдамина (Aidamina) || 1922 LY || 18 мая 1922 || Крым (Симеиз) || Белявский С. И.
|-
|(979) Ильсева (Ilsewa) || 1922 MC || 29 июня 1922 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(980) Анакостия (Anacostia) ||  || 21 ноября 1921 || Вашингтон || Питерс Дж. Г.
|-
|(981) Мартина (Martina) ||  || 23 сентября 1917 || Крым (Симеиз) || Белявский С. И.
|-
|(982) Франклина (Franklina) || 1922 MD || 21 мая 1922 || Йоханнесбург || Гарри Вуд
|-
|(983) Гунила (Gunila) || 1922 ME || 30 июля 1922 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(984) Гретия (Gretia) || 1922 MH || 27 августа 1922 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(985) Розина (Rosina) || 1922 MO || 14 октября 1922 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(986) Амелия (Amelia) || 1922 MQ || 19 октября 1922 || Барселона || Хосе Комас Сола
|-
|(987) Валлия (Wallia) || 1922 MR || 23 октября 1922 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(988) Аппелла (Appella) || 1922 MT || 10 ноября 1922 || Алжир || Жеховский В. П.
|-
|(989) Швассмания (Schwassmannia) || 1922 MW || 18 ноября 1922 || Гамбург || Фридрих Швассман
|-
|(990) Йеркс (Yerkes) || 1922 MZ || 23 ноября 1922 || Уильямс-Бэй || Жорж ван Бисбрук
|-
|(991) МакДональда (McDonalda) || 1922 NB || 24 октября 1922 || Уильямс-Бэй || Отто Струве
|-
|(992) Свази (Swasey) || 1922 ND || 14 ноября 1922 || Уильямс-Бэй || Отто Струве
|-
|(993) Молтона (Moultona) || 1923 NJ || 12 января 1923 || Уильямс-Бэй || Жорж ван Бисбрук
|-
|(994) Оттхильда (Otthild) || 1923 NL || 18 марта 1923 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(995) Штернберга (Sternberga) || 1923 NP || 8 июня 1923 || Крым (Симеиз) || Белявский С. И.
|-
|(996) Хиларитада (Hilaritas) || 1923 NM || 21 марта 1923 || Вена || Иоганн Пализа
|-
|(997) Приска (Priska) || 1923 NR || 12 июля 1923 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(998) Бодея (Bodea) || 1923 NU || 6 августа 1923 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(999) Цахия (Zachia) || 1923 NW || 9 августа 1923 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1000) Пиацция (Piazzia) || 1923 NZ || 12 августа 1923 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|}